Chuck Cooper ist der Name folgender Personen:
* Chuck Cooper (Basketballspieler) (1926–1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chuck Cooper (Schauspieler) (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler